Strahm ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Strahm (* 1953), Schweizer Theologin und Publizistin 

 Lauren Strahm (* 1990), US-amerikanische Sängerin
 Nicole Strahm-Lavanchy (* 1961), Schweizer Politikerin (LDP)
 Rudolf Strahm (* 1943), Schweizer Ökonom und Politiker (SP)
 Thomas Strahm (* 1957), Schweizer Politiker (LDP)
 Wendy Strahm (* 1959), US-amerikanisch-schweizerische Botanikerin und Naturschützerin